Strasburgeriaceae — невелика родина квіткових рослин порядку Crossosomatales, які зустрічаються лише в Новій Зеландії та Новій Каледонії. Містить два роди Strasburgeria та Ixerba. Обидва роди мають прості, вічнозелені, чергові листки, часто зібрані в кільцеподібні пучки, двостатеві п’ятичленні квітки зі стійкими чашолистками, кігтисті пелюстки, плоскі та довгі нитки, що виходять за межі пелюсток.

Викопний пилок під назвою Bluffopollis scabratus, знайдений у відкладах від палеоцену до міоцену, майже ідентичний пилку Strasburgeria, хоча лише 1/2 його розміру. Той факт, що він був знайдений у західній і південній Австралії та в Новій Зеландії, свідчить про те, що останній спільний предок Strasburgeria та Ixerba розвинувся до моменту розпаду Східної Гондвани.

Недавній філогенетичний аналіз призвів до включення роду Ixerba (раніше віднесеного до монотипної родини Ixerbaceae) до Strasburgeriaceae. Наступне дерево представляє найновіші відомості про зв’язок між Strasburgeriaceae та іншими родинами:

Примітки 

Родини квіткових
Crossosomatales